

Појединачни рекорди током каријере

Одигране утакмице 

Лига 

Плеј-оф

Поени 

Лига 

Плеј-оф

Скокови 

Лига 

Плеј-оф

Асистенције 

Лига 

Плеј-оф

Украдене лопте 

Лига 

Плеј-оф

Блокаде 

Лига 

Плеј-оф

Погоци за три поена 

Лига 

Плеј-оф

Појединачне награде

Најкориснији играч НБА

Тренер године НБА

Шести играч године НБА

Новајлија године НБА

Идеални тим НБА

Идеални одбрамбени тим НБА

Идеални тим новајлија НБА 

Прва постава

Друга постава

НБА ол-стар меч

Тренери

Играчи

Најкориснији играчи

Референце 

Сакраменто кингси